SMS „Delphin” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od ssaka wodnego – delfina:
 SMS „Delphin” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Camäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Delphin” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich